Sofia da Pomerânia-Estetino (1460– Wismar, 26 de abril de 1504) foi Duquesa de Meclemburgo, por matrimônio, de 1478 a 1504.

Ela era filha de Érico II, Duque da Pomerânia (morto em 1474), e sua esposa ,Sofia da Pomerânia-Słupsk (morta em 1497).

Seu irmão foi Bogislau X da Pomerânia (1454 - 1523), que governou por quase cinquenta anos, como território unificado. Sob Bogislau X, a Pomerânia vivenciou uma era de ouro: Estetino se tronu a residência oficial em 1491, a administração do ducado foi organizada em uma chancelaria, uma cobrança de impostos bem rugalda foi introduzida e a paz e a estabilidade foram mantidas. Por motivos políticos, o Ducado de Meclemburgo estava ansioso por uma fusão com a Casa da Pomerânia.

Casamento e descendência 
Sofia da Pomerânia foi noiva de João V, Duque de Meclemburgo, o irmão de seu marido Magno II, Duque de Meclemburgo. Após a morte de João, Sofia foi para um convento e fez voto perpétuo de castidade. Mas Magno II era muito comprometido em manter a segurança na fronteira com a Pomerânia e, portanto, se interessou em um casamento com Sofia. Ele pediu conselhos a vários sacerdotes sobre como anular o voto de Sofia, mas isso foi em vão. Ele casou-se com Sofia em 29 de maio de 1478, assim mesmo, contra as leis eclesiásticas. O papa não condenou Magno por esta transgressão. Ao invés disso, ele concedeu-lhe a Rosa de Ouro da Virtude, a mais alta honraria eclesiástica. Em 3 de abril de 1486, Sofia finalmente conseguiu dispensa de seu voto, com a condição de ela doar roupas brancas de lã, a três pessoas pobres, anualmente, em memória da Virgem Maria.Seu casamento gerou 7 filhos:

 Henrque V (1479-1552), Duque de Meclemburgo-Schwerin; casou-se três vezes. Primeiro, em 12 de dezembro de 1505, com Úrsula de Brandemburgo, com quem teve descendência. Casou-se, pela segunda vez, em 12 de junho de 1513, com Helena do Palatinado, com quem também teve descendência. Por fim, ele se casou com Úrsula de Saxe-Lauemburgo, com quem não teve nenhum filho.
 Doroteia de Meclemburgo (21 de outubro de 1480 – Ribnitz, 1 de setembro de 1537), Abadessa de Ribnitz, a partir de 24 de fevereiro de 1498.
 Sofia de Meclemburgo, (18 de dezembro de 1481 – Torgau, 12 de julho de 1503); casou-se, em 1 de março de 1500, com o Eleitor João da Saxônia e teve filhos.
 Érico II, (1483-1508), Duque de Mecklenburg-Schwerin.
 Ana de Meclemburgo-Schwerin, (1485-1525), Landegravina de Hesse; casou-se, primeiro, em 20 de outubro de 1500, com Guilherme II, Landegrave de Hesse, e teve descendência. Casou-se, pela segunda vez, a 7 de setembro de 1519, com Otão de Solms-Laubach e teve descendência.
 Catarina de Meclemburgo, (1487-1561), Duquesa da Saxônia; casou-se, em 6 de julho de 1512, com Henrique IV, Duque da Saxônia, e teve descendência.
 Alberto VII, o Belo (1486-1547), Duque de Meclemburgo-Güstrow; casou-se, em 17 de janeiro de 1524, com Ana de Brandemburgo e teve descendência.

Morte 
Como sua filha, Ana de Mecklenburg-Schwerin (mais de duas décadas mais tarde), Sofia insistiu em ser enterrada longe de casa. Enquanto todos os seus parentes do lado Meclemburgo, incluindo seu marido, tinham sido enterrados na Abadia de Doberan, ela escolheu o mosteiro dominicano de Wismar como o lugar de descanso final. O funeral de Sofia foi o primeiro da casa ducal em Wismar e (além de sua irmã Margarida, viúva de Baltazar de Meclemburgo, em 27 de março de 1526), também, o último.

A lousa sepulcral de bronze, com imagem em tamanho real, da Duquesa descansando em um manto de romã, primeiro cobria o seu túmulo no altar-mor da igreja do Mosteiro Negro, em Wismar, até 1880. Ele foi então transferido para a Igreja de Santa Maria, também em Wismar, e depois de sua destruição, para o lado norte da capela da Igreja de Nicolau, também em Wismar.

Ascendência

Referências 

 Friedrich Schlie: A Arte e Monumentos Históricos, do grão-ducado de Mecklenburg-Schwerin, segundo volume, Os tribunais de distrito Wismar, Grevesmühlen, Rehna, Gadebusch e Schwerin, Schwerin 1898, reimpressão Schwerin 1992, p.  54ff, 
Nascidos na década de 1460
Mortos em 1504
Casa de Grifo
Duquesas de Meclemburgo-Schwerin